Fiesso steht für:

 Fiesso d’Artico, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Venedig der Region Venetien in Italien
 Fiesso Umbertiano, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Rovigo in Venetien
 Rodi-Fiesso, ein Dorf in der Gemeinde Prato Leventina im Bezirk Leventina des Kantons Tessin in der Schweiz